Копаниха — топоним:

 Белоруссия
 Копаниха — деревня в Сморгонском районе Гродненской области;
 Россия
 Копаниха — река, протекает в Кировской области.